Galiza Ceive-OLN (de l'acrònim en gallec Organización de Liberación Nacional), partit polític històric de Galícia
 Outdoor Life Network, canal de televisió per cable del Canadà